Такмичење у трци на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 15. и 17. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранио је Хенрик Ингебригтсен из Норвешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичара из 20 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских тркача на 1.500 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Сатница

Резултати

Квалификације  
У финалу су се квалификовали по 4 такмичара из сваке групе (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв). Накнадном одлуком судија такмичари Soufiane El Kabbouri из Италије и Давид Бустос из Шпаније су се квалификовали у финале.

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати првенства сајт ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном